Le mot La Frontera peut signifier : 
 La Frontera (Cuenca) - municipalité espagnole de la province de Cuenca, en Castille-La Manche.
 La Frontera (El Hierro) - municipalité espagnole de la province de Santa Cruz de Tenerife, aux Îles Canaries.
 Arcos de la Frontera - municipalité espagnole de la province de Cadix, en Andalousie.
 Jerez de la Frontera - municipalité espagnole de la province de Cadix, en Andalousie.
 Vejer de la Frontera - municipalité espagnole de la province de Cadix, en Andalousie.
 La Frontera, région historique du Chili.
 La frontera, film réalisé par Ricardo Larraín sorti en 1991.

Voir aussi 
 Frontera